Tom Arnold est le nom porté par :

 un professeur anglais de littérature (1823-1900).
 un acteur américain (1959-).